

Жінки 
 Пермякова Лідія Іванівна (* 1928) — передовик радянського сільського господарства, доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Пермякова Світлана Юріївна (* 1972) — російська актриса театру і кіно, учасниця команди КВН «Парма» (Пермський край).

Чоловіки 
 Пермяков Андрій Георгійович ( 1973) — українській поет, перекладач, театральний та естрадний виконавець.
 Пермяков Валерій Павлович ( 1996) — російський військовослужбовець, звинувачений у масовому вбивстві в Ґюмрі, внаслідок якого загинуло семеро осіб.
 Пермяков Володимир Сергійович ( 1952) — російський актор театру і кіно, який здобув широку популярність завдяки ролі Льоні Голубкова в рекламних роликах МММ.
 Пермяков Дмитро Олександрович (1980—2014) — молодший сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Пермяков Олександр Анатолійович — доктор технічних наук, професор.
 Пермяков Олександр Юрійович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Пермяков Олексій Володимирович ( 1977) — російський хокеїст, нападник.

Примітки 

Російські прізвища